Wolfman o Wolf man o similar puede hacer referencia a:

Películas 
 The Wolf man (1924), película muda estadounidense, protagonizada por John Gilbert y Norma Shearer, y dirigida por Edmund Mortimer.
 The Wolfman (1941), film estadounidense protagonizado por Claude Rains y Lon Chaney Jr, y dirigido por George Waggner.
 Frankenstein Meets the Wolf Man (1943), película estadounidense de terror producida por Universal Studios, y protagonizada por Lon Chaney (como el hombre lobo) y Bela Lugosi (como Frankenstein).
 House of the Wolf Man (2009), película estadounidense de terror dirigida por Eben McGarr.
 The Wolfman (2010), película británico-estadounidense dirigida por Joe Johnston.

Historietas 
 The Astounding Wolf-Man, libro de historietas.

Personas y personajes 
 Wolfman o Rikishiman, personaje del manga y anime Kinnikuman y su secuela Kinnikuman Nisei.
 Robert Weston Smith o Wolfman Jack (1938-1995), disc jockey estadounidense, muy conocido en los años 1960 y 1970.
 Walter "Wolfman" Washington (1943-), cantante y guitarrista estadounidense de Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos.
 Marv Wolfman (1946-), escritor estadounidense de historietas.